Чемпионат мира по кёрлингу на колясках 2004 проводился в городе Зурзе (Швейцария) c 19 по 24 января 2004 года. Турнир проводился во 2-й раз.

В турнире приняло участие 13 национальных сборных команд.

Чемпионом стала (1-й раз в своей истории) сборная Шотландии, победившая в финале сборную Швейцарии. Бронзовые медали завоевала сборная Канады, победившая в матче за 3-е место сборную Англии.

Впервые в чемпионате участвовали сборные Норвегии, России и Уэльса.

Результаты соревнований

Групповой этап

Группа A 

 Проходят в плей-офф
 Проходят в тай-брейк за выход в плей-офф
 Проходят в тай-брейк за выход в матч за 9-е место

Тай-брейк 
За выход в плей-офф
  5 : 2 
За выход в матч за 9-е место
  2 : 9

Группа B 

 Проходят в плей-офф

Матчи за 5—11 места 
За 5-е место:
  8 : 5 
За 7-е место:
  2 : 6 
За 9-е место:
  4 : 5 
За 11-е место:
  2 : 6

Плей-офф

Итоговая классификация

Примечания 

2004
Международные соревнования по кёрлингу в Швейцарии
Спорт в Швейцарии в 2004 году
Январь 2004 года